AAW est un sigle pouvant désigner :
  ;
 Anti-aircraft warfare ;
  ;
 Anarchists Against the Wall, en Israël.

AAW est une abréviation pouvant désigner :
 Ad-Aware.

AAW est un code :
 IATA pour l’aéroport d’Abbottabad, au Pakistan ;
 ICAO pour Afriqiyah Airways, à Tripoli, en Libye.